Reichenwalde – gmina w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Zaborowo